Ноффке () — немецкая фамилия:

 Ноффке, Вернер Эрнст (1878—1964) — канадский архитектор
 Ноффке, Эльза (1905—1943) — участница сопротивления, разведчица
 Ноффке, Эрнст (1903—1973) — издатель и переводчик
 Ноффке, Зигфрид (1939—1962) — жертва Берлинской стены